Ichikawa (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Ichikawa (Hyogo), een gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo